Live at the Roxy (Bob Marley & The Wailers), een livealbum van Bob Marley uit 1976
 Live at the Roxy (Bob Welch), een livealbum van Bob Welch uit 2004
 Live at the Roxy (Social Distortion), een livealbum van Social Distortion uit 1998
 Live at the Roxy Theatre, een livealbum van Brian Wilson uit 2000
 Live at the Roxy 25.9.14, een livealbum van Slash uit 2015
 Live at the Roxy, een livealbum van Eric Burdon uit 1998
 Live at the Roxy, een livealbum van Pete Yorn uit 2001
 Live at the Roxy, een livealbum van Van Morrison uit 1979
 Live at the Roxy, een livealbum van Michel Polnareff uit 1996
 Too Hot for Snakes (Live at the Roxy), een livealbum van Mick Taylor en Carla Olson uit 1991

Zie ook
 Roxy (doorverwijspagina)